

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Gabriel Viardot, (1830-1906), ébéniste français ;
 Léon Viardot, (1805-1899), artiste peintre français ;
 Louis Viardot, (1800-1883), écrivain, critique d'art et traducteur français ;
 Louise Héritte-Viardot, (1841-1918), compositrice, pianiste et cantatrice française, fille de Pauline Viardot ;
 Paul Viardot, (1857-1941), violoniste et musicologue français, fils de Pauline Viardot ;
 Pauline Viardot, (1821-1910), mezzo-soprano et une compositrice française.

Homonymie
Homonymie de patronyme